Ferrari Enzo és un automòbil esportiu produït pel fabricant d'automòbils italià Ferrari entre els anys 2002 i 2004. Inicialment es va pensar en una producció limitada de 349 unitats, però en realitat es van construir 400. El seu preu actual pot arribar als 722.000 €. Va ser construït l'any 2002 utilitzant la tecnologia de la Fórmula 1, com ara un cos de fibra de carboni, la transmissió electrohidràulica canvi d'estil F1, i de fibra de carboni reforçat amb carbur de silici (C / SiC), frens de disc de ceràmica compost. També s'utilitzen les tecnologies no desitjats a la F1 com l'aerodinàmica activa i el control de tracció. Després d'una càrrega aerodinàmica de 775 kg s'arriba a 355,6 kmh (221 mph) l'aleró posterior s'acciona per ordinador per mantenir aquesta càrrega aerodinàmica.

El motor V12 d'Enzo és el primer d'una nova generació de Ferrari. Es basa en l'arquitectura del motor V8 que es troben a la germana-companyia Maserati Quattroporte, utilitzant la mateixa arquitectura bàsica i 104 mm (4.1) d'espai avorrit. Aquest disseny reemplaçarà a l'arquitectura antiga vist en els motors V12 i V8 utilitzat en la majoria de Ferrari contemporanis. El F430 de 2005 és el segon Ferrari per obtenir una versió d'aquest nou motor.

Encara que aquest model sol ser denominat com Ferrari Enzo, el nom real és Enzo Ferrari, en honor del fundador de la marca. Així, el nom complet del cotxe és Ferrari Enzo Ferrari. El primer nom per a aquest vehicle era FX, d'aquí que el seu "germà gran" es digui FXX. També se l'anomena Ferrari F60, ja que és la continuació del Ferrari F50.

Producció 
L'Enzo va ser anunciada inicialment en el Saló de París 2002 amb una producció limitada de 349. La companyia va enviar invitacions als clients existents, en particular, aquells que havien comprat prèviament el F40 i F50. Tots els 349 cotxes es van vendre d'aquesta manera abans que comencés la producció. Més tard, després de nombroses peticions, Ferrari va decidir construir 50 Enzos més, portant el total a 399. Abans de ser presentat al Saló de l'Automòbil de París, el Enzo (que es va utilitzar en la sèrie) va ser traslladat en avió des d'Itàlia a Califòrnia per ser filmada a Els Àngels de Charlie. Va ser conduït en una platja per l'actriu Demi Moore. Després de la filmació va ser traslladat a França per estar al Saló de l'Automòbil.

Ferrari Enzo es va construir un més - el cotxe 400 - i que va ser subhastada per Sotheby's subhasta Maranello el 28 de juny de 2005, per beneficiar els supervivents del tsunami de 2004, amb un preu de 950.000 €, gairebé el doble del seu preu de llista. Aquesta suma va ser presentat al Papa Benet XVI, mentre que l'ex pilot de Fórmula Un Ferrari Michael Schumacher va donar al Papa un volant per commemorar la donació. Aquesta roda inclou una placa que deia: "La roda de la Fórmula 1 campió del món de la direcció de Sa Santedat Benet XVI, el conductor del catolicisme."

Característiques 
El seu motor de gasolina és un V12 del darrere de 5.998 cc de cilindrada que desenvolupa una potència màxima de 660 CV a 7800 rpm, cosa que li permet accelerar de 0 a 100 km / h en 3,6 s, de 0 a 300 en 26, 1 segons i arribar als 360 km / h de velocitat màxima. [3] Tot i comptar amb 1,2 L més que el motor del Ferrari F50, la marca va aconseguir reduir la seva grandària ia més baixar el pes en un 30%. Per sobre de les 3.000 rpm ofereix el 79% del parell màxim, que és de 67 kgm. A més disposa de distribució i admissió variable, aquest últim amb un mecanisme electrohidràulic.

El motor té un rendiment superior als 110 CV / L, però el que realment fa l'acte mecànicament una meravella és la caixa de canvis de sis marxes i l'embragatge d'un disc. Aquest disposa de controls electrohidràulics, que en el millor dels casos fan canvis de marxa en 0,150 mil·lisegons. Encara avui, aquests temps són dignes de caixes de competició. Amb l'Enzo, el maneig esportiu està assegurat, i en això molt té a veure aquesta caixa amb lleves després de la direcció, que tenen la particularitat de no girar amb el volant, encara que en ser molt grans no suposen un inconvenient. La transmissió té dues modalitats: "Race" i "Sport". La diferència fonamental és la velocitat amb què actuen en el pas de les marxes. A més en el mode "Race" es pot accionar la funció de sortida per obtenir acceleracions encara més destacats.

A causa de la utilització de fibra de carboni i alumini en molts dels components, el Enzo pesa només 1.355 kg. Això fa que el Enzo sigui un dels automòbils amb millor relació pes / potència (2,06 kg / CV), el factor més important per aconseguir bones acceleracions.

Elogis 
El 2004, la revista American Sports Car International va nomenar d'Enzo Ferrari, tercer en la seva llista de Top Esportius de la dècada de 2000. La r evista americana Motor Trend Classic va nomenar el Enzo quart en la seva llista dels deu "més gran del Ferrari de tots els temps".
No obstant això, l'Enzo va ser descrit com un dels "cinquanta cotxes més lletjos dels últims 50 anys", segons Bloomberg BusinessWeek.

Propietaris 
 Michael Schumacher, pilot alemany de Fórmula 1. Un dels més reconeguts del món automobilístic, ha estat el conductor que ha estat durant més temps el pilot oficial de la Scuderia Ferrari.
 Willi Weber, mànager de Schumacher.
 Kimi Räikkönen, pilot finès, successor de Schumacher a la Scuderia.
 Nicolas Cage, actor nord-americà. N'ha tingut dues unitats, i totes dues han estat venudes.
 Eric Clapton, guitarrista anglès. Té el primer Enzo importat al Regne Unit. Va ser multat per la policia parisenca en conduir a 240 km/h per una autovia.
 Suleiman Kerimov, milionari i polític rus. Va estavellar el Enzo negre d'un amic, encara sense identificar, el 26 de novembre de 2006 a França.
 Nick Mason, músic anglès, bateria de Pink Floyd. La seva unitat va ser exhibida al programa de televisió Top Gear.
 Jason Kay, músic anglès, vocalista de Jamiroquai.
 Karim Abu-Naba, dominicà, fill de l'empresari Mustafà Abu-Naba.
 Gregorio Pérez Companc, multimilionari argentí.
 Pharrell Williams, productor musical, compositor de música hip hop i raper nord-americà.
 Rod Stewart, cantant anglès, en té una unitat en color vermell.
 Joe Cole, futbolista anglès.
 Juan Armiñana, propietari de Armiñana Promocions Immobiliàries i president de la falla Nou Campanar de València.
 Marcos Hites, empresari, multimilionari xilè.
 50 Cent, músic estatunidenc, integrant del grup de rap G-unit i super estrella del gènere.
 Tommy Hilfiger, dissenyador de moda estatunidenc.
 Zlatan Ibrahimović, futbolista suec.

Referències 
HowStuffWorks: Ibrahimovic es passeja amb un bòlid de 700.000 €
Característiques

Enllaços externs 

 HowStuffWorks: Enzo
 enzoregister 

Models de Ferrari